Tönnies peut faire référence à :

Nom de famille 

 Ferdinand Tönnies (1855-1936), philosophe allemand ;
 Michael Tönnies (1959-2017), footballeur allemand.

Autre 
 Tönnies, entreprise agroalimentaire allemande.